Igor Nikitin (russ. Игорь Никитин) ist der Name folgender Personen:

* Igor Borissowitsch Nikitin (1966–2013), russischer Eishockeyspieler
 Igor Iwanowitsch Nikitin (* 1952), sowjetischer Gewichtheber
 Igor Nikitin (Eishockeyspieler) (* 1973), kasachischer Eishockeyspieler und -trainer